Areal är en kommun belägen i delstaten Rio de Janeiro. Befolkningen var 11 970 år 2015 och deras area är 111 km².

Referenser 

Orter i Rio de Janeiro (delstat)